Svetovno prvenstvo v biatlonu 1975 je štirinajsto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 11. in 16. februarjem 1975 v Anterselvi, Italija, v treh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 10 km, 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1975
1975 v športu
Športne prireditve v Italiji
Rasun-Anterselva